Уикипедия на грузински език () е раздел на грузински език в Уикипедия. Проектът започва работа през ноември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Грузински език
Грузински език